Héctor Silva (1940-2015), joueur de football uruguayen ;
 Héctor Ariel Silva (né en 1976), joueur de football argentin ;
  (né en 1945), joueur et entraîneur de rugby ;
  (né en 1964), hommy politique mexician.